Team CO:PLAY-Giant er et dansk cykelhold, etableret af Amager Cykle Ring og Frederiksberg Bane- og Landevejsklub (FBL) i 2017 og kører som et DCU Elite Team. I 2021 er de to moderklubber Amager Cykle Ring og Arbejdernes Bicykle Club.

Holdet

2023

2022

2021

Sejre

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 
 

DCU Elite Team
Etableret i 2017
Sport i København